La Chana puede referirse a:
 la Chana, nombre con el que se conoce el distrito Chana de Granada, España.
 la Chana, nombre artístico de la bailaora española Antonia Santiago.